Restinguense – abitanti di Restinga (San Paolo)
Restinguense – abitanti di Restinga Seca